Schirrmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Schirrmacher (* 1965), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Bernd Schirrmacher (1921–2015), deutscher Professor für Nachrichtentechnik
 Christine Schirrmacher (* 1962), deutsche Islamwissenschaftlerin
 Elfriede Schirrmacher (1894–1978), deutsche Archivarin und Autorin
 Frank Schirrmacher (1959–2014), deutscher Journalist und Autor
 Friedrich Wilhelm Schirrmacher (1824–1904), deutscher Historiker
 Fritz Schirrmacher (1893–1948), deutscher Maler und Zeichner 
 Georg Theodor Schirrmacher (1833–1864), Architekt
 Gerd Schirrmacher (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Helmut Schirrmacher (1923–2009), Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (1975–1981) und Polizeipräsident in Bielefeld
 Thomas Schirrmacher (* 1960), deutscher reformierter Theologe
 Vincent Schirrmacher (* 1978?), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Volker Schirrmacher (* 1943), deutscher Krebsforscher und Immunologe
 Willi Schirrmacher (1906–1992), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Frank-Schirrmacher-Preis
 Schirmacher